Shearer ist der Familienname folgender Personen:

 Al Shearer (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler und Moderator
 Alan Shearer (* 1970), englischer Fußballspieler
 Bobby Shearer (1931–2006), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Christopher Shearer (1846–1926), US-amerikanischer Maler
 Cresswell Shearer (1874–1941), kanadischer Zoologe
 David Shearer (* 1957), neuseeländischer Politiker und Diplomat
 Douglas Shearer (1899–1971), US-amerikanisch-kanadischer Toningenieur
 Harry Shearer (* 1943), amerikanischer Komiker
 Hugh Shearer (1923–2004), jamaikanischer Politiker (JLP)
 Ian Shearer (* 1941), neuseeländischer Politiker
 Ivan Shearer (1938–2019), australischer Jurist
 Janet Shearer (* 1958), neuseeländische Seglerin
 Jesse Lowen Shearer (1921–1992), US-amerikanischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Moira Shearer (eigentlich Moira King; 1926–2006), britische Tänzerin und Schauspielerin
 Norma Shearer (1902–1983), amerikanische Schauspielerin
 Philip Shearer (* 1974), Fußballspieler von den Turks- und Caicosinseln
 Rhonda Roland Shearer (* 1954), US-amerikanische Bildhauerin
 Rob Shearer (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Sallie Shearer (1848–1909), US-amerikanische Bordellbesitzerin
 Steve Shearer, US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler

Shearer steht für:
 (11450) Shearer, Asteroid des Hauptgürtels
 Shearer (Band), deutsche Band
 Shearer Stack, Brandungspfeiler im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Mount Shearer, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Sharer
 Schärer
 Scherer (Begriffsklärung)